Robert Woodruff Anderson (1917-2009), Amerikaans toneelschrijver
Robert Anderson (militair), de commandant van Fort Sumter tijdens de Amerikaanse burgeroorlog
Robert Anderson (uitvinder), een Schotse zakenman die rond 1835 het eerste elektrische voertuig bouwde
Robert B. Anderson (1910-1989), Amerikaans zakenman en politicus, minister van de marine (1953-1954) en van financiën (1957-1961)
Robert Anderson (acteur) (1890-1963), Deens filmacteur
Robert P. Anderson, Amerikaans bioloog
Robert Anderson (schermer), Brits schermer
Robert Anderson (organist) (1934-2009) Amerikaans organist (Dallas) 
Robert Anderson (gospelzanger) (1919-1995) Amerikaans gospelzanger